Die Fotbollsallsvenskan 1932/33 war die neunte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 31. Juli 1932 und endete am 5. Juni 1933. 

Helsingborgs IF holte sich den schwedischen Meistertitel, nachdem der Klub 1929 und 1930 bereits Erster der Allsvenskan gewesen war. In die Division 2 stiegen IK Sleipner und Landskrona BoIS ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Torsten Bunke von Meister Helsingborgs IF gelangen 21 Saisontore und er wurde damit Torschützenkönig der Fotbollsallsvenskan 1932/1933.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1932
Fußballsaison 1932/33